Чемпионат России по баскетболу 2011/2012 является 21 сезоном Премьер-лиги Российской федерации по баскетболу. Перед началом чемпионата, из-за недостаточного финансирования, отказался от участия в Премьер-лиге московский Спартак-ШВСМ-Эфес. Занявший последнее место в прошлом сезоне ногинский Спартак сохранил прописку в элитном дивизионе.

Победитель Суперлиги Энергия был допущен к играм Премьер-лиги, хотя зал, где проводятся домашние матчи, не соответствует требованиям лиги. Но с учётом того, что в Иваново выделены деньги на строительство нового зала на три тысячи мест, руководители клубов Премьер-лиги пошли навстречу команде.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала десять участников играют в два круга (с 08 октября 2011 г. по 18 марта 2012 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (18 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, матчей за 5—8-е места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+2 : 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф;

Полуфинал проводится до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие 9-е и 10-е в регулярном чемпионате, играют во втором этапе по две игры дома и на выезде (всего 4 игры) с учётом всех ранее набранных очков в случае если по результатам игр регулярного чемпионата разница между ними составляет не более 2 очков. Если разница составит 3 очка и более, то команды, занявшие 9-е и 10-е места, будут классифицироваться по результатам регулярного чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2012/2013 годов в Суперлиге.

Участники 

 * — Чемпион WNBA в составе "Миннесота Линкс"

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Таблица чемпионата

Лидеры чемпионата

Лидеры сезона

Плей-аут

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Премьер-лиги.

 
 Полуфинал за 5—8-е места
 Вологда-Чеваката - Спартак (СПб) - 2-0 (77:60, 81:57)
 Спартак (Ног) - Динамо (М) - 1-2 (56:88, 80:68, 53:70)
 Матч за 7-е место
 Спартак (Ног) - Спартак (СПб) - 2-0 (79:53, 68:52)
 Матч за 5-е место
 Вологда-Чеваката - Динамо (М) - 0-2 (79:98, 61:74)

Итоговое положение 

 4. Динамо (К)
 5. Динамо (М)
 6. Вологда-Чеваката
 7. Спартак (Ног)
 8. Спартак (СПб)
 9. Динамо-ГУВД
 10. Энергия

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Ребекка Хаммон («Спарта энд К»)
  Кэндис Паркер («УГМК»)
  Кэндис Дюпри («Спарта энд К»)
  Кристал Лэнгхорн («Динамо (М)»)
  Сандрин Груда («УГМК»)

IV чемпионат молодёжных команд женских клубов Премьер-лиги 
Соревнование проводится в два этапа: регулярное первенство и Финал восьми. Чемпионом стала "Динамо-2" из Москвы.

I этап 
Команды играют в два круга спаренными играми с разъездами по две игры дома и на выезде (36 игр).
 Турнирная таблица

II этап — Финал восьми 
Сроки проведения: 20—22 апреля 2012 года (Вологда). По итогам первого этапа команды классифицируются по местам занятым на 1 этапе.

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира 
 Анастасия Пасынкова (Надежда-2)
 Алина Замараева (Вологда-Чеваката-2)
 Анастасия Шилова (Динамо-ГУВД-2)
 Юлия Гладкова (Спарта энд К-2)
 Виктория Соколова (Динамо-2 (М))

Суперлига

Регламент соревнования 
Чемпионат среди женских клубов Суперлиги проводится с 08 октября 2011 года по 29 апреля 2012 года. Соревнования проводятся в два этапа. Сначала команды играют в четыре круга спаренными играми с разъездами (2 игры – дома, 2 – на выезде). Всего 36 игры для каждой команды. По результатам игр команды классифицируются в Суперлиге с 1 по 4 и с 5-го по 10-е места.

Игры «плей-офф», начиная со стадии 1/2 финала, играют команды,занявшие с 1 по 4 места по системе 1+2 на всех стадиях,где первая игра проводится на площадке нижестоящей команды.

Команде, занявшей первое место в Суперлиге в сезоне 2011/2012, предоставляется право выступать в сезоне 2012/2013 в Премьер-Лиге, при условии выполнения всех требований, предъявляемых РФБ к профессиональным баскетбольным клубам. Команда, занявшая последнее место в Суперлиге в сезоне 2011/2012, будет выступать в сезоне 2012/2013 в Высшей лиге.

Победителем суперлиги стал клуб из Казани «Казаночка».

I этап 
 Турнирная таблица

II этап 

 Матч за 3-е место
 Юность - Ставропольчанка - 2-0 (83:81, 80:77)

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2011/2012
 Евролига ФИБА (среди женщин) 2011/2012
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2011/2012

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола
 Женский баскетбол в России
 От Сюзанны до Снежаны

Примечания 

2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе